Сан-Бернардо () — топоним в честь святого мученика Бернандо Альсирайского, распространённый в испаноязычных странах:

Топонимы

Колумбия 
 Сан-Бернардо — архипелаг Колумбии.

Мексика 
 Сан-Бернардо — посёлок в Мексике, штат Гуанахуато, муниципалитет Пурисима-дель-Ринкон.
 Сан-Бернардо — посёлок в Мексике, штат Дуранго, административный центр одноимённого муниципалитета.
 Сан-Бернардо-Мистепек — муниципалитет в Мексике, штат Оахака.
 Сан-Бернардо — деревня в Мексике, штат Юкатан, муниципалитет Копома.

Чили 
 Сан-Бернардо — город в Чили

Другое 
 Сан-Бернардо-алле-Терме — монастырская церковь в Риме.
 Сан-Бернардо — бывшее название атолла Пукапука в составе островов Кука.
 «Сан-Бернардо» (также «Сан-Бернарду») — бразильский футбольный клуб из Сан-Бернарду-ду-Кампу.

См. также 
 Сан-Бернарду